NOR ou Nor peut signifier :

Abréviation 
NOR ou Nor est une abréviation qui signifie :
 NOT-OR, c'est-à-dire l'opération logique « non ou » ;
 Elle peut aussi désigner un type de mémoire flash ;
 Norma, Normae, le nom latin et son génitif de la constellation de la Règle.

Code 
NOR est un code, qui signifie :
 NOR, Norvège,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.
 nor, Norvégien,
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Nom 
Nór est le nom du fondateur mythique éponyme de la Norvège.

Préfixe 
En chimie, le préfixe nor- est utilisé dans la désignation des molécules produites par suppression d'un atome de carbone (et des hydrogènes constituant le groupe méthyle), par exemple, la noradrénaline.

Sigle 
NOR est un sigle qui signifie :
 Night Of Rave, c'est le nom d'un festival privé qui accueille chaque année environ 100 à 150 personnes dans une grange située en plein milieu de la campagne sarthoise ;
 système NOR, un système de numérotation qui permet d'identifier de façon univoque un texte paru au Journal officiel de la République française ;
 Organisateur nucléolaire ou  en anglais ;
 Non Operating Reefer, un container de transport réfrigéré utilisé sans la fonction réfrigération.

Abréviation
Code